Chimera steht für

 Chimera (Album 1983), Album von Bill Nelson (Musiker)
 Chimera (Album), Album der Band Mayhem 
 Chimera (Zeitschrift), seit 1986 jährlich vom Committee ehemaliger Studenten des University College Cork herausgegebene Zeitschrift für interdisziplinäre Forschungsergebnisse
 Chimera (Zeitschrift, Polen), polnische literarisch-künstlerische Zeitschrift (1901–1907)

Computerprogramme:
 Chimera (Computerspiel), Action-Adventure von Firebird Software aus dem Jahr 1985
 Mozilla Camino, Webbrowser, vormals unter dem Namen „Chimera“ bekannt 
 UCSF Chimera, 3D-Grafikprogramm zur interaktiven Darstellung von Molekülen 

Unternehmen:
 Chimera Entertainment, deutscher Spielentwickler 
 Chimera (Lichttechnik), amerikanischer Hersteller von Lichtformern für Scheinwerfer und Blitze

Film:
 La chimera (2023), Spielfilm von Alice Rohrwacher

Chimera ist der Familienname folgender Personen:
 Jason Chimera (* 1979), kanadischer Eishockeyspieler
 Rocha Chimera, kenianischer Schriftsteller
sowie das Pseudonym von
 Michael C. Cullen,  alias Mike Dred u. a. (* 1967), britischer Techno-Musiker 

Siehe auch:
 Chimäre
 Chimaera
 Chimères, kriminelle Banden auf Haiti